Лейкв'ю:

США 

 Лейкв'ю — містечко в штаті Алабама
 Лейкв'ю — місто в штаті Арканзас
 Лейкв'ю — переписна місцевість в штаті Вашингтон
 Лейкв'ю — переписна місцевість в штаті Джорджія
 Лейкв'ю — невключена територія в штаті Іллінойс
 Лейкв'ю — переписна місцевість в штаті Каліфорнія
 Лейкв'ю — село в штаті Мічиган
 Лейкв'ю — район в Новому Орлеані, штат Луїзіана
 Лейкв'ю — переписна місцевість в штаті Нью-Йорк
 Лейкв'ю — село в штаті Огайо
 Лейкв'ю — місто в штаті Орегон
 Лейкв'ю — район в Патерсоні, штат Нью-Джерсі
 Лейкв'ю — містечко в штаті Техас

Див. також 
 Лейк-В'ю